Kompong Bai kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Kampot (provinshuvudstad), 
 Chhâk Kâmpóng Saôm, vik, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar